Течение Прандтля — Майера, или центрированная простая волна разрежения, — течение, реализующееся в сверхзвуковом потоке около острой кромки расширяющейся области. Представляет собой бесконечный набор  волн разрежения, в каждой из которых поток изоэнтропически поворачивается на малый угол. 
Величина первого угла , последнего — .

Предельный угол, на который может отклониться поток, зависит от показателя адиабаты  и выражается формулой:
 
Для воздуха () эта величина примерно равна 130°. Это предельный угол на который может развернуться поток воздуха с числом Маха , при этом давление, плотность и температура в "развернутом" потоке стремятся к 0, а (например, если такой поток воздуха вытекает в вакуум). Для течения с  предельный угол будет равен , где - фиктивный угол поворота потока от  до .

Предельные углы практически никогда не реализуются вследствие влияния вязкости и отрыва потока (за исключением вытеканий в сильно разреженную среду или вакуум).

Особенность течения Прандтля — Майера в том, что оно является изоэнтропическим и все термодинамические параметры в нём являются функциями одного из них (простая волна).

Примечания

Литература 
 Крайко А. Н. Краткий курс теоретической газовой динамики — М.: МФТИ, 2007. — С. 300. — ISBN 978-5-7417-0229-1.
 Черный Г. Г., Газовая динамика, М.: Наука, 1988. 424 с.

Течения
Уравнения сохранения